Louise de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Louise Henriette de Bourbon-Conti (1726–1759), französische Prinzessin sowie Herzogin von Chartres und von Orléans